Soumah ist der Familienname folgender Personen:
 Alhassane Soumah (* 1996), guineischer Fußballspieler
 Alkhaly Soumah (* 1975), guineischer Fußballspieler
 Aly Badara Soumah (* 1990), guineischer Fußballspieler
 Fodé Soumah, guineischer Politiker
 Ibrahima Soumah († 2002), guineischer Diplomat
 Ibrahima Sory Soumah (* 1978), guineischer Fußballspieler
 Issiaga Soumah (* 1974), guineischer Fußballspieler
 Lansana Soumah (* 1975), guineischer Fußballspieler
 M’mah Soumah (* 1985), guineische Judoka
 Momo Soumah (* 1977), guineischer Fußballspieler
 Momo Wandel Soumah (1926–2003), guineischer Musiker und Saxofonist
 Morlaye Soumah (* 1971), guineischer Fußballspieler
 Ndèye Fatou Soumah (* 1986), guineische Sprinterin
 Naby Soumah (* 1985), guineischer Fußballspieler
 Ousmane Soumah (* 1973), französisch-guineischer Fußballspieler
 Richard Soumah (* 1986), guineischer Fußballspieler
 Seydouba Soumah (* 1991), guineischer Fußballspieler
 Soriba Soumah (1946–2004), guineischer Fußballspieler